Сува-Река () — община в  со спорной административной принадлежностью.

Точных данных о населении общины нет. Занимаемая площадь — 434 км².

Административный центр общины — город Сува-Река. Община Сува Река состоит из 50 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 8,7 км².

Административная принадлежность

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии
Общины Призренского округа (Республика Косово)
Общины Призренского округа (Сербия)